Delavan peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 Delavan, une petite ville du comté de Tazewell, dans l'Illinois.
 , une communauté non-incorporée dans le Kansas.
 Delavan, une ville du comté de Faribault dans le Minnesota.
 Delavan, une ville (city) du comté de Walworth dans le Wisconsin.
 , une ville (town) du comté de Walworth dans le Wisconsin.
 , une communauté non-incorporée faisant partie de  (town).

Voir aussi 
 , une census-designated place du comté de Walworth dans le Wisconsin.